Doctrina Social de l'Església, cos doctrinal de l'Església Catòlica sobre la distribució de la riquesa
 Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung o Internationale Weiterbildung und Entwicklung, organització alemanya per a la cooperació per al desenvolupament, fundadora de la Internationale Weiterbildung und Entwicklung
 Exèrcit Democràtic de Grècia (del nom en grec Dimokratikos Stratos Elladas), exèrcit organitzat pel Partit Comunista de Grècia durant la guerra civil grega